McPherson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gordon McPherson
 Tsitsi Y. McPherson